Juliana Hesensko-Philippsthalská (Juliana Vilemína Luisa; 8. června 1761, Zutphen – 9. listopadu 1799, Bückeburg) byla sňatkem s hrabětem Filipem II. hraběnkou ze Schaumburg-Lippe. V letech 1787 až 1799 vládla jako regentka za nezletilého syna.

Život 
Juliana se narodila jako dcera lankraběte Viléma Hesensko-Philippsthalského a jeho manželky Ulriky Eleonory Hesensko-Philippsthalsko-Barchfeldské. Část mládí strávila Juliana v nizozemském 's-Hertogenbosch, kde otec sloužil jako generál. Obdržela německé vzdělání.

10. října 1780 se devatenáctiletá Juliana provdala za hraběte Filipa Arnošta ze Schaumburg-Lippe. Hraběti bylo v době sňatku 57 let a byl vdovcem, zemřel pouhých sedm let po sňatku. Po jeho smrti převzala Juliana spolu s Johannem Ludwigem, reichsgrafem von Wallmoden-Gimborn, regentskou vládu za svého nezletilého syna Jiřího Viléma. Bezprostředně poté hrabství vojensky obsadil Vilém I. Hesenský, který argumentoval tím, že se jedná o léno Hesenska, a po Filipově smrti se uvolnilo. S podporou Hannoveru, Pruska a císařské rady, se Julianě podařil rychlý odchod hesenského vojska.

Julianina vláda je považována za mimořádně příznivou. Provedla důkladné reformy ekonomiky a školství, zmenšila dvůr, pokračovala v tolerantní politice vůči Židům, kterou zavedl její tchán a podařilo se jí snížit daně. Svým osobním lékařem jmenovala Bernharda Christopha Fausta a významně pomohla se zavedením očkování na neštovice.

Juliana zahájila rekonstrukci zámku Hagenburg a je považována za zakladatele lázní Bad Eilsen.

Zemřela po silném nachlazení 9. listopadu 1799 ve věku 38 let a byla pohřbena v mauzoleu v Schaumburger Wald. Regentem za jejího syna byl nadále hrabě von Wallmoden-Gimborn.

Potomci 
Za sedm let manželství Juliana porodila čtyři dětiː

 Eleonora Luisa ze Schaumburg-Lippe (24. prosince 1781 – 7. ledna 1783)
 Vilemína Šarlota ze Schaumburg-Lippe (18. května 1783 – 6. srpna 1858)
 Jiří Vilém ze Schaumburg-Lippe (20. prosince 1784 – 21. listopadu 1860), kníže ze Schaumburg-Lippe, ⚭ 1816 Ida Waldecko-Pyrmontská (26. září 1796 – 12. dubna 1869)
 Karolína Luisa ze Schaumburg-Lippe (29. listopadu 1786 – 1. července 1846)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Německé hraběnky
Narození 8. června
Narození v roce 1761
Narození v Zutphenu
Úmrtí 9. listopadu
Úmrtí v roce 1799
Ženy